Smolov ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

 Smolov (Bělá nad Radbuzou), Ortsteil von Bělá nad Radbuzou, Okres Domažlice
 Smolov, Ortsteil von Mrákov, Okres Domažlice

Siehe auch:
 Fjodor Michailowitsch Smolow (* 1990), russischer Fußballspieler